Castell de Ferran (Estaràs): castell a Ferran (Estaràs, Segarra)
 Castell de Ferran (Passanant i Belltall): castell a la Pobla de Ferran (Passanant i Belltall, Conca de Barberà)
 Castell de Ferran (Tarragona): castell a Ferran (Tarragona, Tarragonès)